Darrah bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darrah (Alabama)
 Darrah (Kalifornien)